Pacitan bezeichnet

 Pacitan (Regierungsbezirk), ein Kabupaten in der indonesischen Provinz Ostjava
 Pacitan (Stadt), den Hauptort des Kabupaten Pacitan